Cuajiniquilapa kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Cuilapa, kommun
 Cuilapa (departementshuvudort), Departamento de Santa Rosa,

Nicaragua 

 San Francisco del Norte, kommun, Chinandega,